Lantz ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Lantz (1882–1949), österreichischer Drehbuchautor
 Louis Amédée Lantz (1886–1953), französischer Herpetologe
 Heinrich Lantz (1820–1901), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Joachim Lantz (* 1977), schwedischer Fußballspieler
 Johann Lantz († 1638), deutscher Jesuit und Mathematiker
 Marcus Lantz (* 1975), schwedischer Fußballspieler
 Michael Lantz (um 1470–1523), deutsch-polnischer Maler, siehe Michael Lancz
 Robert Lantz (1917–2007), amerikanischer Künstleragent
 Walter Lantz (1899–1994), US-amerikanischer Trickfilmzeichner

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lantz (Pennsylvania)
 Lantz (West Virginia)

Siehe auch:
 Lanz
 Lanc
 Lans